Офицеры ордена Святого Духа — сановники и служащие ордена.

Должности 

Делились на две категории.

Великие офицеры (командоры орденов короля) 

 Канцлер и хранитель печати
 Великий казначей
 Прево и магистр церемоний
 Секретарь

Офицеры орденов короля (не командоры) 

 Интендант
 Генеалогист
 Герольд гербового короля
 Пристав
 Историограф
 Генеральный казначей Золотой марки
 Генеральный контролер Золотой марки
 Хранитель свитков (секретарь канцелярии; с 1786 хранитель архивов)

Канцлеры и хранители печати

Прево и магистры церемоний

Великие казначеи

Секретари

Литература 

 
 Teulet A. Liste chronologique et alphabétique des chevaliers et des officiers de l'ordre du Saint-Esprit depuis sa création en 578 jusqu'à son extinction en 1830. — P.: Librairie héraldique de J.-B. Dumoulin, 1864 www.euraldic.com
 Panhard F. L'Ordre du Saint-Esprit aux XVIIIe et XIXe siècles : notes historiques et biographiques sur les membres de cet ordre depuis Louis XV jusqu'à Charles X. — P.: Librairie héraldique de J.-B. Dumoulin, 1868 

Списки награждённых